USS Langley (1913)
USS Langley (CVL-27)